

Железник () — село в Бургаській області. Входить до складу общини Карнобат.
 Железник () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Черноочене.